Рубка — река в России, протекает в Кировской области. Правый приток реки Сюзюм.

География 
Река Рубка берёт начало у села село Высокогорье. Течёт на юг через сосновые леса, после слияния с рекой Азваж поворачивает на восток. Устье реки находится в 27 км по правому берегу реки Сюзюм. Длина реки составляет 30 км, площадь водосборного бассейна 238 км².

Притоки 
 Беседка (пр)
 Богатка (пр)
 Азваж (8,6 км от устья, пр)
 Чёрная (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036528
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103652
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Пижмы (приток Вятки)
Реки Шабалинского района
Реки Свечинского района